Stor-Hedtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Hedtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (9,14 ha)
Stor-Hedtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (5,3 ha)

Se även
Hedtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn